Зализня́к () — фамилия и топоним украинского происхождения, происходит от  — «железный».

Носители фамилии 
 Зализняк, Андрей Анатольевич (1935—2017) — российский лингвист, академик РАН.
 Зализняк, Анна Андреевна (род. 1959) — российский лингвист, дочь А. А. Зализняка.
 Зализняк, Леонид Львович (род. 1951) — украинский археолог, исследователь европейских культур эпохи каменного века.
 Железняк (укр. Залізняк), Максим Иевлевич (ок. 1740—после 1769) — атаман украинских казаков, вместе с сотником Иваном Гонтой возглавлял восстание гайдамаков «Колиивщина». 
 Железняк (укр. Залізняк), Николай Кондратьевич (1888—1950) — украинский общественно-политический деятель, публицист, дипломат.
 Зализняк, Светлана Васильевна (род. 1939) — советская и российская певица, педагог.

Топоним 
 Зализняк — село в Сумском районе Сумской области Украины.

См. также 
 Железняк